Andraimon () ist in der griechischen Mythologie der Name folgender Personen:

 Andraimon (Vater des Thoas), Gründer der Stadt Amphissa
 Andraimon (Sohn des Oxylos), Gemahl der Dryope
 Andraimon (Sohn des Kodros), Gründer der Stadt Kolophon
 Andraimon (Bruder des Leonteus)
 Andraimon (Freier der Penelope)